Tappius ist der Familienname folgender Personen:

 Burchard Tappius (1634–1698), deutscher evangelischer Geistlicher
 Eberhard Tappe (latinisiert: Eberhardus Tappius; um 1500–1541/42), deutscher Humanist und Sprichwortsammler
 Jacob Tappe (latinisiert: Jacobus Tappius; 1603–1680), deutscher Mediziner und Professor für Medizin der Universität Helmstedt